Серге́й Дани́лов:
 Данилов, Сергей Александрович (род. 1989) — российский футболист.
 Данилов, Сергей Евлампиевич (1895—1944) — советский генерал-майор.
 Данилов, Сергей Иванович (1880—1951) — русский и советский военный деятель.
 Данилов, Сергей Ильич (1897—?) — советский агроном.
 Данилов, Сергей Петрович (1896—1918) — советский революционный и военный деятель, активист советской власти.
 Данилов, Сергей Сергеевич (1901—1959) — советский театровед.